Аль-Малик аль-Мансур Нур ад-Дин Али ибн Айбе́к ();  — ?) — мамлюкский султан Египта, из династии Бахри, сын Айбека.

Наследовал своему отцу в марте 1257 года. Настоящими правителями страны при пятнадцатилетнем Али были могущественные эмиры Санджар аль-Халаби, атабек султана, Санджар аль-Гатми, лидер остававшихся в Египте бахритов, и Кутуз аль-Му’иззи, фаворит Айбека. Вскоре после начала царствования Али Кутуз арестовал Санджара аль-Халаби, став, фактически, единоличным правителем.

Узнав о монгольском вторжении в Сирию, Кутуз дождался, пока наиболее опасные его противники из мамлюков салихи и муиззи покинут Каир, и сместил Аль-Мансура Али с престола (12 ноября 1259 года).

Литература 
 
 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Монархи, свергнутые в детстве